El término mozo puede hacer referencia a diferentes hombres  o pueden ser personas cariñosas con otras personas:

Mozo, camarero.
Mozo, persona que acompaña a otra en un tipo de relación principalmente sexual.
Mozo de espadas, ayudante del torero.
Mozo de cordel, hombre que llevaba cargas o hacía recados.
Mozo de cámara, sirviente de la cámara en palacio.
Mozo del bacín, sirviente que retiraba el bacín del rey.
Mozo de cuadra, hombre que debe hacer camas y labores de propias de las caballerizas.

Mozo de escuadra, tipo de policía de Cataluña en España.